

Топоніми 
 Сінґу — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Сінґу — містечко в Японії, у префектурі Фукуока.
 Сінґу — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо. Складова міста Тацуно.
 Сінґу — колишнє село в Японії, у префектурі Ехіме. Складова міста Сікокутюо.
 Сінґу — одна з назв річки Кумано в Японії.

Персоналії 
 Сінґу — японське прізвище.

Інше 
 Сінґу — термін в синтоїзмі для позначення святилища-філіалу.